DeFazio ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon DeFazio (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Dean DeFazio (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Pablo Defazio, uruguayischer Segler
 Peter DeFazio (* 1947), US-amerikanischer Politiker